Flügge peut désigner :

Patronyme 

 Carl Flügge (1847-1923), bactériologiste et hygiéniste allemand.
 Siegfried Flügge, physicien théoricien allemand.
 Wilhelm Flügge, ingénieur et mathématicien allemand, frère aîné de Siegfried Flügge.
 Wilhelm von Flügge (1887-1953), employé d'IG Farben, résistant allemand au nazisme.

Patronyme allemand